Jméno a příjmení Josef Kratochvíl nesla řada významných osobností:

 Josef Kratochvíl (fotbalista) (1905–1984) – fotbalista za první republiky
 Josef Kratochvíl (kněz) (1894–1945) – kněz, profesor filozofie
 Josef Kratochvíl (lékař) (1830–1893) – lékař
 Josef Kratochvíl (mineralog) (1878–1958) – mineralog, akademik
 Josef Kratochvíl (politik) – český politik, koncem 60. let 20. stol. poslanec ČNR
 Josef Kratochvíl (redaktor) (1850–1921) – redaktor, překladatel
 Josef Kratochvíl (regionalista) (1881–1962) – regionalista (Hanácko), lékař
 Josef Kratochvíl (stavitel) (1896–1981) – stavitel
 Josef Kratochvíl (strojař) (* 1963) – strojní inženýr a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
 Josef Kratochvíl (šachista) – šachista
 Josef Kratochvíl (teolog) (1876–1968) – teolog, kněz
 Josef Kratochvíl (zoolog) (1907–1992) – zoolog

Podobné jméno 
 Josef Kratochvil

Související články 
 Kratochvíl